nyír (Betula) növénynemzetség, a nyírfafélék (Betulaceae) családjának névadó nemzetsége és ennek tagjai; nyírfa
 nyír (Betula pendula) növényfaj; közönséges nyír, bibircses nyír, nyírfa
 nyír mint faanyag 
 Nyír, Ágóval Nyírágó néven egyesült egykori község Szlovákiában, a Nyitrai kerület Lévai járásában